Первый дивизион 1932/1933 — 33-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 4 сентября 1932 года и закончился 21 мая 1933 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1932/1933
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1932 году
1933 год в Бельгии